Mario – prenome maschile

Cinema 
Mario – cortometraggio statunitense del 1914 diretto da Raymond B. West
Mario – film canadese del 1984 diretto da Jean Beaudin
Mario – film svizzero del 2018 diretto da Marcel Gisler

Musica 
Mario – album dei Camaleunti del 1991
Mario – album di Mario del 2002

Persone 
Alberto Mario – patriota, politico e giornalista italiano
Alessandro Mario – attore italiano
E. A. Mario – paroliere e compositore italiano
Lorenza Mario – ballerina italiana
Gaio Mario – militare e politico romano
Mario – cantante statunitense, all'anagrafe Mario Dewar Barrett
Mario – tenore, nobile e patriota italiano, all'anagrafe Giovanni Matteo De Candia

Videogiochi 
Mario – personaggio fittizio presente in numerosi videogiochi
Mario – serie di videogiochi Nintendo, chiamata anche Super Mario

Altro 
Mario – serie televisiva italiana del 2013
12931 Mario – asteroide